Tom Verheyden is een Belgisch radiopresentator bij radiozender Klara.

Hij presenteert regelmatig het programma Iedereen Klassiek op zaterdag- en zondagmiddag en in het verleden ook het avondprogramma Nuits d'été.

Vlaams radiopresentator
Vlaams programmamaker